El Ministerio de Educación y Ciencia de España, durante los gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo (última parte de la I Legislatura), fue un departamento ministerial con competencias en educación, ciencia y universidades. Existió con esta denominación durante el último año de gobierno, desde diciembre de 1981 hasta diciembre de 1982.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Educación y Ciencia fueron:
 Federico Mayor Zaragoza (1 de diciembre de 1981 – 2 de diciembre de 1982).

Historia

Enlaces externos 
 Relación cronológica de gabinetes, en la página del Instituto de Historia (CSIC).

1981b
Educación y Ciencia